Письменность мяо — системы записи языков мяо, применявшиеся в разное время. Большие различия в диалектах (языках) мяо, широкая география распространения и разнонаправленные исторические тенденции привели к возникновению большого количества систем записи языков мяо. Для языков мяо использовались следующие системы письма:
 Китайское письмо
 Латинский алфавит в многочисленных вариантах
 Тайское письмо в нескольких вариантах
 Лаосское письмо в нескольких вариантах
 Письмо Полларда
 Письмо пахау
 Несколько оригинальных систем письма, не получивших широкого распространения

Письмо Полларда 

В начале XX века С. Поллард создал для одного из диалектов мяо оригинальное письмо, знаки которого имели простую геометрическую форму. Письмо Полларда в настоящее время применяется для северного диалекта языка мяо.

Пахау 
Ещё одна письменность — пахау, была создана фермером Шон-лы Я из Лаоса, который утверждал, что получил её от Бога. Наибольшее распространение в настоящий момент имеет письменность на латинской основе.

Латиница

Алфавит 1951 года 
В 1951 году в Китае была создана письменность мяо на латинской основе. Алфавит включал 26 букв стандартного латинского алфавита.

Алфавит мяо 1951 года:

Инициали:

Финали:

Смешанный алфавит 1956 года 
В 1956 году в Китае, при помощи советских лингвистов была разработана новая письменность для четырёх диалектов языка мяо (на смешанном алфавите с обозначением тона дополнительными буквами в конце слова).

Алфавит восточного диалекта:
a я b c d e э æ g h ч i j k l m ш n ŋ o ө p ʔ q r s ʃ t u w y z

Алфавит центрального диалекта:
a b c d e э æ f g h i k l m n ŋ o p ʔ q r s t u v x y z ʑ

Алфавит западного диалекта:
a я b c d e f g h ч i j k l m n ŋ o p ʔ q r s ʃ t u v x y z

Алфавит северо-восточного диалекта:
a b ƃ c d ƌ e э f g h ч i j k l m ш n ŋ o p ʔ q r s ʃ з t u v w x y z ʑ ж

Алфавит 1957 года 
Уже в 1957 году эти алфавиты были пересмотрены. Изменились как составы алфавитов, так и значения отдельных букв.

Восточный диалект 
В алфавит 1956 года были внесены следующие изменения: э→eu, ʔ→x, ʃ→sr, æ→ae, ч→tr, j→dr, y→j, m, обозначения тонов c, h, k→x, q, r.

Алфавит восточного диалекта принял следующий вид: Aa, Яя, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Ɯɯ, Nn, Иŋ, Oo, Өө, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Xx, Yy, Zz.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами b, x, d, l, q, r.

Центральный диалект 
В алфавит 1956 года были внесены следующие изменения: э→eu, ʔ→x, ʑ→r, æ→ae, y→j, x→h, h→x, обозначения тонов c, h, k, s→x, q, r, f.

Алфавит центрального диалекта принял следующий вид: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Иŋ, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами b, x, d, l, q, r, g, f.

Западный диалект 
В алфавит 1956 года были внесены следующие изменения: ʔ→x, a→ua, я→a, ч→ch, j→zh, ʃ→sh.

Алфавит центрального диалекта принял следующий вид: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Иŋ, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами b, x, d, l, q, r, g, f.

Алфавит 1958 года 
В 1958 году алфавиты диалектов языка мяо вновь были пересмотрены. Были исключены все дополнительные буквы, отсутствующие в стандартном латинском алфавите. Эти алфавиты до сих пор официально используются в Китае.

Восточный диалект 
Алфавит имеет 26 стандартных латинских букв.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами b, x, d, l, q, r.

Западный диалект 
Алфавит имеет 26 стандартных латинских букв.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами b, x, d, l, q, r, g, f.

Центральный диалект 
Алфавит имеет 26 стандартных латинских букв.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами b, x, d, l, t, s, k, f.

Примечания

Литература 
 

Алфавиты на основе латинского
Письменности языков хмонг-мьен